Dragons contre démons est le dixième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le .

Le tome précédent se finit sur une scène où Tara reçoit plusieurs demandes en mariage, et le tome 10 était initialement annoncé sous le titre Le Mariage du siècle, puis Le Complot des démons.

Résumé 
Tara Duncan, l’héroïne de ce roman, va avoir dix-huit ans et sera en âge de se marier. Une foule de prétendant vient de tous les coins d'Autremonde, la planète magique, de riches hommes d'affaires à Chem (l'ami dragon de Tara) et Archange (le roi des démons). La tante de Tara, l'impératrice, propose à Chem et Archange de venir se départager sur Tadix, l'une des lunes d'Autremonde (elle fit ceci ne sachant pas s'il y avait un piège) pour obtenir la main de la jeune fille. Seulement Tara n'a aucunement l’intention d'épouser l'un de ces prétendants. Tara, entre-temps, rompt avec Robin qu'elle ne comprend plus. Elle accepte de sortir avec Cal, un de ses amis. Tara, une partie du gouvernement de l'impératrice, l'impératrice et les amis de Tara se rendent sur la lune ainsi que la délégation dragonne et démone. Ils discutent tous ensemble quand (comme l'avait prévu l'impératrice) la situation dégénère et le demi-frère d'Archange décide de récupérer la NA (bombe se détruisant sur un rayon de quinze années-lumière dont l'impératrice a parlé à Tara. Celui-ci échouera dans son entreprise diabolique grâce à la petite sœur de Tara, Mara, qui par jalousie contre Tara pour son amour pour Cal avait enlevé la NA.) Tous furent soulagés et retournèrent sur leurs planètes respectives. Tara après réflexion n'épousera personne. Malheureusement, Gabriel, le demi-frère d'Archange, grâce à une porte démoniaque parvient à faire venir toute sa flotte sur Autremonde.

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2012
Tara Duncan